

События 

 Каталонский крестовый поход на Балеарские острова.
 Взятие наваррцами Туделы.
 Брак Матильды (1102—1167), дочери Генриха I, с императором Генрихом V.
 Начало мятежа немецких феодалов против Генриха V.
 Новгородским князем Мстиславом Великим и посадником Павлом в Ладоге заложена каменная крепость
 Лже-Леон Диоген, зять Мономаха, собирает в Подунавье войска для борьбы за престол.
 Султан-шах ибн Ридван становится султаном Сирии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1114 году
 Жерар из Кремоны, средневековый учёный

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1114 году
 Алипий, преподобный святой, первый русский иконописец
 Нестор, монах-летописец, автор «Повести временных лет».
 Около 1114 — Смерть Алана Фитцфлаалда, Бретонского эмигранта, сподвижника Вильгельма Завоевателя. Он стал родоначальником династии Стюартов.

См. также